|-
| (54901) 2001 OX75||||26 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 54902 Клозе (Close)||||23 липня 2001||Обсерваторія Анса||М. Коллінс, Майнор Вайт
|-
| (54903) 2001 OV77||||26 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54904) 2001 OZ78||||26 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54905) 2001 OA80||||29 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54906) 2001 OT80||||29 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54907) 2001 OW80||||29 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54908) 2001 OY80||||29 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54909) 2001 OP81||||29 липня 2001||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (54910) 2001 OC83||||27 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54911) 2001 OM83||||27 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54912) 2001 OX86||||29 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54913) 2001 OY87||||31 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54914) 2001 OS88||||21 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54915) 2001 OE89||||21 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54916) 2001 OD92||||22 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54917) 2001 OL92||||22 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54918) 2001 OC94||||27 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54919) 2001 OH94||||27 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54920) 2001 OJ95||||30 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54921) 2001 OL95||||30 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54922) 2001 OO95||||31 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54923) 2001 OL96||||24 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54924) 2001 OA97||||25 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54925) 2001 OT98||||26 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54926) 2001 OZ99||||27 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54927) 2001 OD100||||27 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54928) 2001 OF100||||27 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54929) 2001 OZ101||||28 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54930) 2001 OM102||||28 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54931) 2001 OY102||||29 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54932) 2001 OH103||||27 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54933) 2001 OV103||||29 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54934) 2001 OH105||||29 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54935) 2001 OY105||||29 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54936) 2001 OA106||||29 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54937) 2001 OH106||||29 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54938) 2001 OG107||||29 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54939) 2001 OP107||||29 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54940) 2001 OQ107||||30 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54941) 2001 OA108||||31 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54942) 2001 OC111||||19 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54943) 2001 PC1||||7 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54944) 2001 PV1||||8 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54945) 2001 PF2||||3 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54946) 2001 PO2||||3 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54947) 2001 PM3||||5 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54948) 2001 PP3||||8 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54949) 2001 PR3||||9 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54950) 2001 PF5||||9 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54951) 2001 PH6||||10 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54952) 2001 PL6||||10 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54953) 2001 PS6||||10 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54954) 2001 PU6||||10 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54955) 2001 PL7||||5 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54956) 2001 PQ7||||8 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54957) 2001 PT7||||10 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54958) 2001 PK8||||11 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54959) 2001 PS8||||11 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54960) 2001 PE10||||8 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54961) 2001 PX10||||8 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54962) 2001 PH12||||12 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 54963 Sotin||||12 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54964) 2001 PF27||||11 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54965) 2001 PN27||||11 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54966) 2001 PA28||||13 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 54967 Millucci||||15 серпня 2001||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні, Лучано Тезі
|-
| (54968) 2001 PY31||||10 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54969) 2001 PL34||||10 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54970) 2001 PE38||||11 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54971) 2001 PU42||||12 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54972) 2001 PY42||||12 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54973) 2001 PE44||||15 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54974) 2001 PA45||||11 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54975) 2001 PL47||||13 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54976) 2001 PJ49||||13 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54977) 2001 PQ49||||14 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54978) 2001 PZ49||||15 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54979) 2001 PP56||||14 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54980) 2001 PN60||||13 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54981) 2001 PU61||||13 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54982) 2001 PH62||||13 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54983) 2001 QE||2001 QE||16 серпня 2001||Обсерваторія Пістоїєзе||Маура Томбеллі, Андреа Боаттіні
|-
| (54984) 2001 QR||2001 QR||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54985) 2001 QQ1||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54986) 2001 QZ2||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54987) 2001 QT4||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54988) 2001 QW5||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54989) 2001 QB8||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54990) 2001 QW8||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54991) 2001 QT10||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54992) 2001 QO11||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54993) 2001 QF12||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54994) 2001 QF13||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54995) 2001 QS13||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54996) 2001 QW13||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54997) 2001 QZ13||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54998) 2001 QA14||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54999) 2001 QE16||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55000) 2001 QL18||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

54900